Liste de tuners d'automobiles par pays.

Allemagne

Préparateurs devenus constructeurs automobiles 
 Alpina (devenu constructeur en 1983)
 AMG  (acquis par Mercedes-Benz en 1999)
 RUF Automobile  (devenu constructeur en 1981)

Belgique

 Caractère
 Expression
 VH
 Carat duchatelet

Canada
 SR Auto Group

États-Unis
 Callaway (automobile)
 Edelbrock, LLC
 Hennessey
Renntech
 Saleen
 Shelby
 Vorsteiner

France
 Almeras
 DelaVilla
Dijon Gestion Moteur

Hongrie

 Autotuning

Inde
 DC Design

Italie

 Abarth & C. SpA
 Carrozzeria
 Giugiaro
 Orciari
 zagato

Japon

 Amuse
 Bee*R
 Blitz
 Greddy
 HKS
 HPA Motorsports
 JUN
 Mazdaspeed
 MCR
 Mine's
 Mugen
 Nismo
 Opéra Performance
 RALLIART
 RE Amemiya
 Spoon Sports
 STi
 TRD
 Wald International

Luxembourg 

 Abbes

Nouvelle-Zélande

 Ohlsen Developments

Royaume-Uni

 Abbott Racing
 Kahn Design

Russie

 Bronto
 Lada Konsul
 Lada Tool
 TopCar

Suisse

 BF Performance
 Digit-Power
 Fab Design
 ItalCarDesign
 Rinspeed
 Sbarro
 Sportec

Tuner
Tuning